Osikovo kan syfta på:

Bulgarien 

 Osikovo (distrikt i Bulgarien, Blagoevgrad), Obsjtina Grmen, 
 Osikovo (distrikt i Bulgarien, Smoljan), 
 Osikovo (distrikt i Bulgarien, Targovisjte), Obsjtina Popovo,